Corydon (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Corydon (geslacht), een geslacht van de breedbekken en hapvogels
 Corydon, een van de pseudoniemen van Nederlands dichter en prozaïst Jef Last
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Corydon (Indiana)
 Corydon (Iowa)
 Corydon (Kentucky)